Safeway Championship 2015 - prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu, wyłoniły reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2015. Zawody rozegrane zostały między 4 a 8 lutego w Brandon, w Keystone Centre.

Tytułu mistrzowskiego z Safeway Championship 2014 bronił Jeff Stoughton, ostatecznie zajął on 3. miejsce. W zawodach triumfował jego dawny zawodnik, Reid Carruthers.



Drużyny

Runda A

Runda B

Sesja 1. 
4 lutego 2015; 8:30

Sesja 2. 
4 lutego 2015; 12:15

Sesja 3. 
4 lutego 2015; 16:00

Sesja 4. 
4 lutego 2015; 20:15

Sesja 5. 
5 lutego 2015; 8:30

Sesja 6. 
5 lutego 2015; 12:15

Sesja 7. 
5 lutego 2015; 16:00

Sesja 8. 
5 lutego 2015; 19:45

Sesja 9. 
6 lutego 2015; 8:30

Sesja 10. 
6 lutego 2015; 12:15

Sesja 11. 
6 lutego 2015; 16:00

Runda Play-off

Sesja 12. 
6 lutego 2015; 19:45

Sesja 13. 
7 lutego 2015; 9:00

Sesja 14. 
7 lutego 2015; 14:00

Runda finałowa

1-2 
7 lutego 2015; 19:00

3-4 
7 lutego 2015; 19:00

Półfinał 
8 lutego 2015; 9:00

Finał 
8 lutego 2015; 14:30

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2015 w curlingu
2015